Avláki kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Avláki (ort), Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Avlákion (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 

Robotskapade Greklandförgreningar